Comp steht für:
 Comp Air, US-amerikanischer Flugzeughersteller

COMP steht für:
 Committee for Orphan Medicinal Products, Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur, siehe Orphan-Arzneimittel

COMP